Шухрат Ахмаджанович Мамаджанов (16 марта 1970, Душанбе, Таджикская ССР, СССР) — советский и таджикский футболист, тренер.

Биография 
Футболом стал заниматься с 9-ти лет, 1-й тренер — Степан Константинович Бурлачко. В 1982 году Бурлачко пригласили в «Хосилот» и он взял к себе юных игроков, которые выступали на первенстве города Душанбе.

В марте 1989 зачислен в дубль Памира, с 1990 — в основе. Впервые сыграл в составе «Памира» 20 апреля 1990 года, на выезде против волгоградского «Ротора». Дебютный матч сложился неудачно — «Памир» уступил 0:1. Всего в чемпионатах СССР — 27 игр.

В первой половине 1990-х, в независимом чемпионате Таджикистана продолжил выступления за «Памир». Одновременно привлекался к редким играм сборной.

С 1995 играл в Узбекистане — за «Навбахор», «Темирйулчи» из Коканда, МХСК, «Насаф».

В 2003 — тренер «Насафа». Ныне работает детским тренером в Москве (группа 1999—2000 годов рождения).

Достижения 
 Чемпион Таджикистана 1992
 Чемпион Узбекистана 1997
 Обладатель Кубка Таджикистана 1992

Семья 
Женат. Дочь Азиза (1995 г.р.) профессионально увлечена художественной гимнастикой, чемпионка Азии по художественной гимнастике среди юниоров, сын Азамат — игрок футбольной команды «Пахтакор» и молодежной сборной Узбекистана.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Коканд 1912»
Игроки ФК МХСК
Игроки ФК «Насаф»
Футбольные тренеры Таджикистана